Bryoxiphium är ett släkte av bladmossor som beskrevs av William Mitten. Bryoxiphium ingår i familjen Bryoxiphiaceae. 

Bryoxiphium är enda släktet i familjen Bryoxiphiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Bryoxiphium